Hetkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Hetkamp (1885–1944), deutsche Zeugin Jehovas und ein Opfer der NS-Kriegsjustiz
 Wilhelm Hetkamp (1913–1942), deutscher Zeuge Jehovas und ein Opfer der NS-Justiz